Movimento Sociale Italiano, een neofascistische Italiaanse partij;
 Windows Installer, voorheen bekend als Microsoft Installer (afgekort MSI), is een engine voor de installatie op Windows besturingssystemen;
 Micro-Star International, een fabrikant van moederborden en andere computerhardware;
 Mindless Self Indulgence, een electro-punk band uit New York;
 Monseigneur Sencie-Instituut, een gebouw van de Katholieke Universiteit Leuven.